Plusieurs souverains se sont appelés Christian I :
 Christian I von Buch (c. 1130-1183), évêque de Mayence ;
 Christian I, comte d'Oldenbourg de 1143 à 1167 ;
 Christian I, roi du Danemark de 1426 à 1481 ;
 Christian I (1568-1630), prince d'Anhalt-Bernbourg de 1603 à 1630 ;
 Christian I' (1581-1655), margrave de Brandebourg-Bayreuth de 1603 à 1655 ;
 Christian I, duc de Saxe de 1586 à 1591 ;
 Christian I (1598-1654), comte palatin de Birkenfeld ;
 Christian I est duc de Brunswick-Lunebourg de 1611 à 1633 ;
 Christian I (1675-1692), margrave de Brandebourg-Ansbach de 1686 à 1692.

Christian 01